Die Communauté de communes du Val de Somme ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 27. Dezember 1993 gegründet und umfasst 33 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Corbie.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließ die Gemeinde Pont-Noyelles die Communauté de communes du Territoire Nord Picardie und schloss sich dem hiesigen Verband an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Val de Somme
Gegründet 1993